Ginseng može označavati:
Azijski ginseng, poznatu i kao đavolski grm (Panax ginseng)
Američki ginseng, Panax quinquefolius
Sibirski ginseng, Eleutherococcus senticosus